

Cinema 
 La sfinge del male (Ivy) – film del 1947 diretto da Sam Wood
 Poison Ivy: La società segreta (Poison Ivy: The Secret Society) – film per la televisione del 2008, diretto da Jason Hreno

Fumetti 
 Ivy Town – città immaginaria dell'Universo DC
 Poison Ivy – personaggio di Batman

Geografia

Stati Uniti d'America
 Ivy – census-designated place della Contea di Albemarle, Virginia
 Mount Ivy – census-designated place della Contea di Rockland, Stato di New York

Guerra 
 Operation Ivy – test nucleare del 1952
 Ivy Mike, Ivy King – testate nucleari fatte esplodere durante l'operazione

Informatica 
 Ivy Bridge – nome in codice d un'architettura sviluppata da Intel per i propri processori

Musica 
 Operation Ivy – gruppo musicale statunitense
 Ivy – trio musicale statunitense
 Ivy – album del 2010 di Elisa
 Ivy – EP del 2005 dei Broken Image

Onomastica 
 Ivy – nome proprio femminile

Persone 
 Bill Ivy – pilota automobilistico britannico
 Bob Ivy – attore e stuntman statunitense

Videogiochi 
 Ivy Valentine – personaggio del videogioco Soulcalibur
 Professoressa Ivy – personaggio della serie dei Pokémon

Pagine correlate 
 Ivy League (disambigua)